SMS Meteor ist der Name folgender Schiffe:

* SMS Meteor (1865), ein Kanonenboot der Preußischen und Kaiserlichen Marine
 Meteor-Klasse (1887), ein bei Schichau gebautes Torpedokanonenboot der k.u.k. Kriegsmarine, erstes Boot einer Reihe ähnlicher Boote
 SMS Meteor (1890), ein Aviso der Kaiserlichen Marine
 SMS Meteor (Hilfskreuzer), ein im Ersten Weltkrieg eingesetzter Hilfskreuzer der Kaiserlichen Marine
 Meteor (Schiff, 1915), ein als Kanonenboot konzipiertes, aber erst 1924 fertiggestelltes Vermessungsschiff der Reichs- und Kriegsmarine